Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel de Heineken Open) van 2001 werd gespeeld van 8 tot en met 14 januari en vond plaats in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het ASB Tennis Centre.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Auckland
Auckland